Arte - em inglês, art
Ou ainda:
ARts - um software que simula um sintetizador analógico no ambiente KDE
Action RTS (ARTS) - gênero de jogos eletrônicos

ART
Arab Radio and Television
ART Grand Prix
Anotação de Responsabilidade Técnica

Localidades

 Art (Indiana)
 Art (Texas)

Desambiguações de siglas